Čakanovce (powiat Koszyce-okolice)
 Čakanovce (powiat Łuczeniec)